Esta una lista de los sencillos de la serie infantil 31 minutos. Todos salieron de forma periódica para momentos específicos o como promoción.

Sencillos